Intel P2 puede referirse a:

 Intel Pentium 4, 7.ª generación de CPU diseñada por Intel.
 Intel 80486, 4.ª generación de CPU diseñada por Intel.
 Sin embargo, ahora hay muchos procesadores Intel P4.

πP4